Figiel ist der Familienname folgender Personen:

 Piotr Figiel (1940–2011), polnischer Musiker
 Sia Figiel (* 1967), samoanische Autorin